John Patrick Shanley – drammaturgo, sceneggiatore e regista statunitense
 Francis Reynolds Shanley – ingegnere statunitense
 Mai Shanley –  modella statunitense, Miss USA 1984